Easter parade, een Amerikaans gebruik, oorspronkelijk stammend uit New York, waarbij met op zijn paasbest paradeert door een bepaalde straat
Easter Parade (film), een film waarin voornoemd gebruik een voorname rol speelt